Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 297 dans le monde.

 Route fédérale 297 en Allemagne
 Route 297 au Québec, Canada